Slam eller SLAM kan avse:

 Slam (film) – amerikansk film från 1998
 Slam (musikgrupp) – svensk musikgrupp aktiv  2000
 Slam (material) – lösa partiklar som fälls ut ur en vätska
 Rötslam – restprodukt från avloppsrening
 Slam (tärningsspel) - sällskapsspel/hasardspel med tre tärningar
 SLAM – teknik som används av robotar och autonoma fordon för att bygga upp en karta inom ett okänt område, se Simultaneous localization and mapping
 SLAM – variant av den amerikanska sjömålsroboten Harpoon, Standoff Land Attack Missile, avsedd att användas mot markmål, se Boeing Harpoon

Se även
 Grand Slam – flera betydelser